De Amateurliga Hamburg 1961/62 was het zeventiende voetbalkampioenschap van de Amateurliga Hamburg. De competitie fungeerde als tweede divisie onder de Oberliga Nord. 

SC Victoria Hamburg werd kampioen en TSV Uetersen vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren, geen van beide kon deze afdwingen.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1961/62